Teilungsplan 

siehe: 
 Aufteilungsplan
 Teilungsplan (Zwangsvollstreckung) bei Verteilungsverfahren

politische Teilungspläne
 UN-Teilungsplan für Palästina